Sin City (qui signifie en anglais Ville du Péché ou du vice) est :
 un surnom donné à Las Vegas ;
 Sin City, une bande dessinée américaine écrite et dessinée par Frank Miller :
 Sin City, premier tome de la série de comics,
 l'adaptation sur grand écran de cette bande dessinée : voir Sin City (film) et sa suite Sin City : J'ai tué pour elle (Sin City: A Dame to Kill For) ;
 une chanson du groupe australien AC/DC, enregistrée pour l'album Powerage ;
 Sin City, chanson du groupe The Flying Burrito Brothers de leur album The Gilded Palace of Sin en 1969 ;
 Sin City, chanson du groupe Wicked Lady ;
 Sin City (studio), société de production de films X ;
 le titre du quatrième épisode de la saison 3 de la série Supernatural.